Мехика́ли () — город в муниципалитете Мехикали Мексики, административный центр штата Нижняя Калифорния. Население — 689 775 человека (2010 год). Расположен на границе с американским штатом Калифорния. Название города является словослиянием испанского произношения México и California. По другую сторону границы со стороны США располагается его город-побратим — Калексико (словослияние California и Mexico).

В городе имеются различные предприятия пищевой, текстильной, автомобильной, аэрокосмической промышленности, также имеются заведения культуры, образования. Развита транспортная инфраструктура. Город обслуживает Международный аэропорт имени генерала Родольфо Санчес Табоада.

История 
Испанцы прибыли в этот район, пройдя Дорогу Дьявола («Camino del Diablo») пустыни Сонора. Это привело к евангелизации туземного населения полуострова, а также к сокращению его численности. Сохранились малочисленные общины кокопов (Cocopah). Присутствие европейцев в это время было ограничено иезуитами, которые ушли в 1780-х. После этого испанцы, а позже мексиканцы имели мало общего с северо-восточной частью полуострова Нижняя Калифорния, воспринимая её как неукротимую землю. В середине XIX в. проводились геологические работы для постройки Южно-тихоокеанской железной дороги. Здесь были найдены залежи осадочных пород. Тем не менее до 1880-х гг. область оставалась почти полностью незаселённой, в основном из-за климата. В 1888 федеральное правительство предоставило большую часть северной части штата, включая Мехикали, некоему Гильермо Андраде (Guillermo Andrade) с целью колонизации области на недавно организованной границе с США. В 1900 американская компания California Development Company получила разрешение от правительства Порфирио Диаса прорезать канал через дельту Аройо Аламо для соединения сухого бассейна с рекой Колорадо. Сюда были привлечены новопоселенцы и фермеры, которым раздавали земли. Уже в 1904 году 405 км² долины подверглось ирригации. Здесь стали выращивать хлопок, фрукты и овощи. По обе стороны границы были образованы поселения: на американской стороне — Calexico, на мексиканской — Mexicali. Официальной датой основания Мехикали считается 14 марта 1903.

Сельскохозяйственное производство продолжало расти в течение XX в. Сюда привлекались и иностранцы — индийцы и японцы. Здесь стала развиваться текстильная промышленность. В 1952, после образования штата Нижняя Калифорния, Мехикали стал столицей этого федерального субъекта. Мехикали является важным центром промышленного производства в автомобильной, аэрокосмической, телекоммуникационной, металлургической и медицинской отрасли, а также в производстве и экспорте продукции.

Климат 
Климат тропический пустынный, с тёплой зимой и очень жарким летом. Среднегодовое количество осадков — 84 мм.

См. также 
 Американский канал

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Калифорнии